Tomasz Sikora – biathlonista, mistrz świata w biathlonie, srebrny medalista olimpijski
 Tomasz Sikora – fotograf
 Tomasz Sikora – religioznawca, dyrektor Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Tomasz Sikora – kierowca FSC Starachowice, uczestnik X rajdu Paryż-Dakar